Студеново — название нескольких населённых пунктов:
 Студеново — деревня в Санчурском районе Кировской области.
 Студеново — деревня в Яранском районе Кировской области.
 Студеново — деревня в Ярославском районе Ярославской области.